Danndorf heißen folgende geographische Objekte:
 Danndorf, Gemeinde im Landkreis Helmstedt, Niedersachsen

 Danndorf (Mainleus), Ortsteil des Marktes Mainleus, Landkreis Kulmbach, Bayern

 Danndorf (Gemeinde Münzbach), Ortschaft von Münzbach, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Danndorf (Gemeinde Ried), Ortschaft von Ried in der Riedmark, Bezirk Perg, Oberösterreich